Românești (Botoșani) ;
 Românești (Iași) ;